Сан-Кристобаль-де-ла-Вега ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 15,16 км². Население — 133 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии